Loureiro (druif), een druivenras
 Loureiro (Oliveira de Azeméis), een plaats in de Portugese gemeente Oliveira de Azeméis
 Loureiro (Peso da Régua), een plaats in de Portugese gemeente Peso da Régua

Personen met die achternaam 
João de Loureiro, (1717-1791), een Portugees jezuïtisch missionaris, paleontoloog, arts and botanicus